Campo coberto por plantas gramíneas, geralmente da família Poaceae

Municípios 
 Gramado - Rio Grande do Sul
 Gramado dos Loureiros - Rio Grande do Sul

Bairros 
 Gramado (Campinas) - um bairro da Região Leste de Campinas
 Residencial Gramado - um bairro da Zona Norte de Uberlândia, Minas Gerais